Кремок — деревня в Осиповичском районе в Могилёвской области Белоруссии.
 Кремок, Илья Васильевич (1915—1982) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).